Бей аль-Махалла (, ) — титул наследника престола . Этот титул присваивался самому старшему члену семьи бея. Последним человеком, носившим этот титул, был , наследник престола Туниса с 1955 года и до отмены монархии в 1957 году. После момента обретения Тунисом независимости 20 марта 1956 года ему был присвоен новый титул наследного принца.

Монархия в Тунисе
Титулы